Inés de Cleves o de Cléveris (1422–1448) fue la tercera hija del duque Adolfo I de Cléveris y su segunda esposa María de Borgoña, hermana del duque de Borgoña Felipe III el Bueno.

Matrimonio 
El rey consorte de Navarra don Juan buscó entre las casas europeas una esposa para su hijo mayor Carlos de Viana y al final optó por Inés de Cleves, al ser sobrina del duque de Borgoña Felipe el Bueno. Sin embargo, como ha señalado, José María Lacarra, «la elección, desde el punto de vista político y económico no fue un acierto. La familia de Cleves no era rica, pues toda su riqueza le venía de la casa de Borgoña. Sus padres habían tenido diez hijos —tres varones y siete hijas— e Inés era la tercera, nacida en 1422».

Llegó a Navarra por mar, desembarcando en Bilbao donde fue recibida por don Juan de Beaumont, prior de la Orden de San Juan del Hospital en Navarra, acompañado por un numeroso séquito. Desde allí se dirigió a Estella. La boda con Carlos de Viana se celebró en Olite el 30 de septiembre de 1439. En honor de los novios tuvieron lugar fiestas, banquetes y justas de caballeros, cuentan las crónicas de la época. 

Como ha señalado José María Lacarra, «la reina doña Blanca pronto inició a su nuera en la vida piadosa de la corte, y la hizo "cofradesa" de la cofradía de Santa Catalina de la iglesia de San Cernin (Pamplona), a la que pertenecían también el príncipe y las infantas, le señaló confesor y la acompañó con sus hijos a la peregrinación de Ujué». Pero por otro lado la joven princesa trajo a la corte navarra las modas y gustos de la corte de Borgoña, «la más famosa corte de Occidente durante el siglo XV por sus lujos, sus fiestas y sus caprichos, en palabras de José María Lacarra. Según este historiador, los años que siguieron a la muerte de la reina doña Blanca en 1441, en los que Carlos de Viana desempeñó la lugartenencia del reino de Navarra, hasta la muerte de doña Inés en 1448 fueron «los más felices de la vida del príncipe y los más animados de la corte de Olite. Se organizaban fiestas y banquetes por los motivos más fútiles..». Así describió un caballero alemán la corte de Olite en aquellos años:
 

Carlos e Inés no tuvieron hijos, aunque Carlos de Viana sí tuvo una hija con María de Armendáriz, una dama de la corte.  

Inés murió el 6 de abril de 1448, con sólo 25 o 26 años de edad. Tras la muerte de Inés, los diversos proyectos de un nuevo matrimonio no fructificaron y Carlos murió en 1461 sin haberse casado de nuevo.

Sucesión

Antepasados

Referencias

Bibliografía 

Mujeres de la Edad Media en Alemania
Mujeres de la Edad Media en España
Reinas consortes de Navarra
Cléveris
Nacidos en Cléveris